

Вікторі — місто в окрузі Каюга, штат Нью-Йорк
 Вікторі — місто, штат Вермонт
 Вікторі — селище в окрузі Саратога, штат Нью-Йорк
 Вікторі Тауншип — селище в окрузі Венанго, штат Пенсільванія